Pułki artylerii noszące numer „40”:

Polskie:
 40 Pułk Artylerii Lekkiej (1939)
 40 Pułk Artylerii Lekkiej (1944–1956) → 40 Budziszyński Pułk Artylerii
 40 Pułk Artylerii (1956–1988) → 40 Ośrodek Materiałowo-Techniczny

Austro-węgierski:
 40 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Artylerii Polowej Nr 40 (1908–1916)